Changlang (district)
 Changlang (stad)